Gmina Fairfield (hrabstwo Buena Vista)
 Gmina Fairfield (hrabstwo Cedar)
 Gmina Fairfield (hrabstwo Fayette)